Presidente Juscelino (Maranhão)
 Presidente Juscelino (Minas Gerais)